Baptiste Amar, född 11 november 1979, är en fransk före detta ishockeyspelare som spelade för Grenoble MH38 i Frankrikes högsta division i ishockey under en stor del av hans karriär. 
Han har spelat en säsong i den svenska Elitserien, det var säsongen 2009-10 där han representerade Rögle BK. Amar har även representerat Frankrikes landslag flera gånger.

Klubbar 
  Rögle BK
  Grenoble MH38 
  UMass-Lowell
  Rouen Hockey Elite 76 
  Lyon Hockey Club
  Gap HC Moderklubb

Statistik 

Statistik uppdaterad 3 februari 2015

Franska ishockeyspelare
Spelare i Rögle BK
Män
Födda 1979
Levande personer